NGC 5062-2 (другое обозначение — PGC 3094759) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Центавр.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

5062
Центавр (созвездие)